William Falconer kan syfta på:

 William Falconer (1732–1769), skotsk sjöfarare och poet
 William Falconer (1744–1824), brittisk läkare och författare
 William Falconer (1801–1885), engelsk präst och översättare